Cette chronologie de l'Histoire de Monaco nous donne les clés pour mieux comprendre l'histoire de Monaco, l'histoire des peuples qui ont vécu ou vivent dans l'actuel Monaco.

Préhistoire

Antiquité

Moyen Âge

Vers l'époque moderne 

  : Monaco proclame son indépendance.







